Hake kan syfta på:

 Hake Hednasson –  enligt Heimskringla för en tid sveakung
 Hake (diakritiskt tecken) – ett diakritiskt tecken som används huvudsakligen i de baltiska språken och i de slaviska språk som skrivs med latinskt alfabet
 Hake (ytmått) – ett ytmått i östersjöprovinserna
 Hake (beslag) - en krok som används för att hålla en dörr stängd
 Båtshake – ett redskap som används i båtar eller fartyg
 Hake och hyska – ett sybehör som används när man nätt och diskret behöver hålla ihop två delar av ett plagg